Natalja Leonidowna Burdyga (, , Natalija Łeonidiwna Burdyha; ur. 26 października 1983 w Osie) – rosyjska biathlonistka, czterokrotna złota medalistka mistrzostw Europy juniorów, w swoim dorobku ma również srebrny medal. Od sezonu 2010/2011 startuje w barwach Ukrainy.

Osiągnięcia

Igrzyska Olimpijskie

Mistrzostwa Świata Juniorów

Mistrzostwa Europy Juniorów 

IN – bieg indywidualny, SP – sprint, PU – bieg pościgowy, MS – bieg ze startu wspólnego, RL – sztafeta

Puchar Świata

Bibliografia 
 

Rosyjskie biathlonistki
Urodzeni w 1983
Ukraińskie biathlonistki
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Ukraińscy olimpijczycy